Геронтоло́гия (от  «старик» +  «знание, слово, учение») — наука, изучающая биологические, социальные и психологические аспекты старения человека, его причины и способы борьбы с ним (омоложение). Термин ввёл И. И. Мечников в 1903 году. Составными частями геронтологии являются
 гериатрия — учение о болезнях, связанных с инволюционными изменениями, а также особенностях лечения и профилактики заболеваний в пожилом и старческом возрасте;
 герогигиена — изучает вопросы общей и специальной гигиены людей старших возрастных групп;
 геронтопсихология — изучает психолого-поведенческие особенности людей пожилого и престарелого возраста;
 биогеронтология — изучает биологические процессы старения как таковые. Некоторые биогеронтологи считают, что старость саму по себе нужно рассматривать как болезнь и обращаться с ней соответствующим образом.

История 
Значительный вклад в становление и развитие этой науки внесли И. И. Мечников, Н. М. Амосов. Также в понимание возрастных процессов развития и причин старения внёс вклад В. М. Дильман.
Академик В. В. Фролькис выдвинул адаптационно-регуляторную теорию возрастного развития (с генно-регуляторной гипотезой старения). Согласно ему, первичные механизмы старения связаны с изменением регуляции активности генов, регуляции их экспрессии и репрессии. Также выдвинул теорию витаукта — в ходе эволюции, наряду с процессами старения, возникают механизмы активного противодействия им — процессы витаукта (антистарения). В. В. Фролькис предложил также несколько гипотез и концепций: концепцию этагенеза для описания жизненного цикла организма в целом (от зиготы до смерти); гипотезу про инверторы (внутриклеточные регуляторы плазматических мембран) — предположение о существовании внутриклеточных регуляторов состояния плазматических мембран, которые синтезируются в ядре, синтез инверторов с возрастом уменьшается, что обусловливает изменения в возбудимости клеток, чувствительности их к действию гормонов; концепцию о стресс-возраст-синдроме, постулированную на основе сходства многочисленных физиологических, биохимических и структурных проявлений старения и стресса.

Социальная геронтология 

Это общественная дисциплина, раздел геронтологии, призванный решать демографические, социально-экономические проблемы старения. Термин «социальная геронтология» ввёл Э. Стиглиц (1940 гг). Официально закрепился в 1960 году.

Существует четыре направления социальной геронтологии как науки:
 Изучение влияния старости на личность, на изменение ценностей, потребностей человека, его поведения и образа жизни в старости.
 Исследование положения пожилого человека в группе, взаимодействие в семье, коллективе, с друзьями, а также изучение специфики групп, состоящих из пожилых людей.
 Изучение пожилых людей в обществе в целом. Пожилые рассматриваются как определённая демографическая общность и она (общность) влияет на социальные процессы и сама находится под влиянием социальных процессов.
 Изучение влияния различных медицинских препаратов на определённые функции организма в различных возрастных группах, которое позволяет назначать препараты пожилым людям, исходя из ряда важных факторов.

Известные геронтологи и авторы научных трудов 
 См. :Категория:Геронтологи

См. также

Примечания

Литература 
 Обри ди Грей — «Отменить старение», St. Martin's Press, 2008. — 448 с. ISBN 0-312-36707-4
 «Отечественные записки». № 3 (24) (2005). Старость как социальное явление, институт старости в России.
 Амосов Н. М., Преодоление старости, — «Будь здоров», Москва, 1996, 190 с .
 Дильман В. М., Почему наступает смерть, — «Медицина», Ленинград, 1972
 Мечников И. И., Этюды оптимизма, Париж, 1907, 
 Сурнина О. Е. Геронтология (медико-биологический и психологический аспекты) [Текст]: учеб. пособие/ Екатеринбург: Изд-во ФГАОУ ВПО «Росс.гос. проф.-пед. ун-т», 2009. 234 с. ISBN 978-5-8050-0350-0
 Анисимов В. Н. — Эволюция концепций в геронтологии, Эскулап, 1999. — 130 с. ISBN 5-89223-011-2
 Углов Ф. Г. — Человеку мало века, Издательство «Наука», 2002. — 91 с. ISBN 5-02-026165-3
 Социальная геронтология: Россия и США: кросскультурный анализ (Российско-американский проект) : коллективная монография / [С. В. Казначеев, О. И. Воленко, Лиза Дж. Уинтерс и др.]; под редакцией Л. В. Мардахаева и В. Е. Хилза; Российский государственный социальный университет, Университет Прибрежной Каролины. — Москва : Изд-во Российского гос. социального ун-та, 2016. — 322, [1] с. : табл.; 21 см; ISBN 978-5-7139-1275-8 : 500 экз.

Ссылки 

 Официальный сайт Геронтологического общества при РАН
 Фонд «Наука за продление жизни»
 Академик В. В. Фролькис
 See also the art-project: «Dialogue with the High Age» — of Пухнер, Вилли
 Вечный Разум: «Новости современной Геронтологии»
 Программа «Наука против старения»
 [bse.sci-lib.com/article009868.html Большая советская энциклопедия].